Statistisches Zentralamt steht für:

 Österreichisches Statistisches Zentralamt (ÖSTAT), seit 2000 Statistik Austria
 Statistisches Zentralamt Norwegen, siehe Statistisk sentralbyrå